Kenneth Clark (kunsthistoricus) (1903–1983), Engels kunsthistoricus die de BBC-serie Civilisation schreef en presenteerde
Kenneth Bancroft Clark (1914-2005), Amerikaans psycholoog en activist voor gelijke rechten en rassenintegratie
Kenneth Clark (econoom), Amerikaans schrijver over de hypothecaire en bancaire sector
Ken Clark (acteur) (1927–2009), Amerikaans filmacteur
Ken Clark (American footballspeler, 1948) (1948), Amerikaans footballspeler in de CFL en NFL
Ken Clark (American footballspeler, 1966) (1966), Amerikaans footballspeler
Ken Clark (uitgever), Amerikaans uitgever en met Randy Sloan mede-oprichter van de The North Bay Business Journal
Ken Clark (gewichtheffer), Amerikaans gewichtheffer
Kenny Clark (scheidsrechter) (1961), Schots scheidsrechter
Kenny Clark (American footballspeler, 1978) (1978), Amerikaans footballspeler
Kenneth Clarke (1940), Brits politicus
Kenny Clarke (1914-1985), Amerikaans jazzdrummer